Johann Peter Kellner (1705–1772) – niemiecki kompozytor i organista
 Johann Christoph Kellner (1736–1803) – niemiecki kompozytor i organista